Уиттиндейл — фамилия.

Известные носители:
 Уиттиндейл, Клод
 Уиттиндейл, Реймон